Тангањика је била краткотрајна држава у источној Африци, између Индијског океана и највећих афричких Великих језера.

Појам се још може односитина:
 Тангањика (језеро), једно од афрички Великих језера
 Тангањика (територија), једну од територија под Британком управом
 Тангањика дистрикт, Катанга, ДР Конго
 Тангањика провинција, предложена провинција ДР Конго
 Тангањика (филм), филм из 1954. године